De Geldersepoort, tot in de 19e eeuw Gelderse straat geheten, is een 14e-eeuwse straat in Q4, een wijk in de binnenstad van de plaats Venlo in de Nederlandse provincie Limburg.

De straat loopt in noordelijke richting van het punt waar de Kleine Kerkstraat op de Lomstraat uitkomt, tot aan het Nolensplein, en is alleen toegankelijk voor autoverkeer dat ter plekke moet laden en lossen bij de aanwezige winkels.

In de tijd dat de Vestingwerken van Venlo nog stonden, lag hier de Schijf, een gevangenenhuis waar arrestanten van lichte vergrijpen werden opgesloten. Volgens Henri Uyttenbroeck's boek Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo, deel IV: De straten van Venlo werd de naam van de Helpoort in de 18e eeuw veranderd in Geldersepoort. Ook maakt Uyttenbroeck melding van Napoleon Bonaparte, die poort en straat in 1804 meed vanwege de bouwvallige staat waarin beiden verkeerden.

Aan deze straat ligt een aantal gemeentelijke monumenten.

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo
Poort in Venlo